"As Histórias Mais Engraçadas da TV" e o primeiro álbum visual da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2005.

Episódios 
 A Flor Mágica
 O Mais Corajoso
 Salão de Beleza
 Fingindo de Morto
 Pagando pra Ver
 O Caça Talentos
 O Restaurante Francês
 Ruim de Memória
 Conheça Salvador
 O Hipnotizador
 Barulho na Praça

Histórico de lançamento 

Álbuns de 2006
Álbuns de Patati Patatá
Álbuns em língua portuguesa